Kythros ou Kithros () est une île ionienne faisant partie du dème (municipalité) de Méganisi, en Grèce.

Description 
Il s'agit d'une île inhabitée située à  au sud-est de Petalou et à  de Méganisi. C'est une île privée.

Notes et références

Liens externes 
 Photo de l'île

Île des Îles Ioniennes (périphérie)
Île de la mer Ionienne
Île inhabitée en Grèce